Johann Georg Faust, njemački iscjelitelj, alkemičar, astrolog i prorok
 Doktor Faustus, drama Christophera Marlowea
 Faust, tragedija Johanna Wolfganga von Goethea
 Faust, opera Charlesa Gounoda
 Faust, njemački nijemi film iz 1926.
 Doktor Faustus, roman Thomasa Manna